Die 2. divisjon 1965 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga.

Modus 
Die 16 Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. Jedes Team spielte an vierzehn Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen in die 1. Divisjon auf, während die zwei Letztplatzierten jeder Gruppe in die 3. divisjon abstiegen.

Gruppe A

Gruppe B

Weblinks 
 2. Division rsssf.no

Fußballsaison 1965
1965